3H est un sigle ou un symbole qui peut faire référence à :

 ,
 un crayon à mine très sèche,
 3H, un isotopes de l'hydrogène,
 .